Isaak Teper (1882-1943), Joodse Frans-Russische krantenuitgever
 Isaak Teper (anarchist), Joodse Oekraïense anarchist